ZPS steht für:
 Zentrum für Politische Schönheit, Zusammenschluss von Aktionskünstlern und Kreativen
 Závody přesného strojírenství Gottwaldov (dt. „Feinmechanikwerke Gottwaldov“), aus dem Konzern von Tomáš Baťa hervorgegangener tschechoslowakischer Werkzeugmaschinenhersteller, heute TAJMAC-ZPS
 AC ZPS Zlín (1990–1997), tschechischer Eishockeyklub, siehe HC Zlín
 Zone de protection spéciale (dt. „Besonderes Schutzgebiet“), französisches Europäisches Schutzgebiet gemäß Vogelschutzrichtlinie
 Zona di protezione speciale (dt. „Besonderes Schutzgebiet“), italienisches Europäisches Schutzgebiet gemäß Vogelschutzrichtlinie
 Zoner Photo Studio, Computerprogramm zum Verwalten und Bearbeiten von Fotos
 Združenie podnikateľov Slovenska (dt. „Verband der Unternehmer der Slowakei“), nationaler slowakischer Unternehmerverband
 Zväz potápačov Slovenska (dt. „Verband der Taucher der Slowakei“), nationaler slowakischer Interessenverband
 Zveza potrošnikov Slovenije (dt. „Slowenischer Verbraucherverband“), nationale slowenische Verbraucherschutzorganisation

zps steht für:
 Coatlán-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), im südlichen Oaxaca gesprochene Varietät der mexikanischen Sprache Zapotekisch

Abkürzung